Донори () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Кальяри.

Население составляет 2102 человека (2008 г.), плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 9040. Телефонный код — 070.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/